Владимир Говердовский:
 Говердовский, Владимир Вячеславович (род. 1975) — префект Центрального административного округа города Москвы.
 Говердовский, Владимир Иванович (род. 1932) — советский и российский тренер по спортивной гимнастике. Тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике.